Der Wettkampf im 10-m-Luftgewehr der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 8. August im Centro Nacional de Tiro statt. Niccolò Campriani aus Italien wurde neuer Olympiasieger. Der Ukrainer Serhij Kulisch holte die Silbermedaille vor Wladimir Maslennikow aus Russland.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Resultate 10 m Luftgewehr Männer

Kleinkalibergewehr Luftgewehr Manner